Dealu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Dealu (Harghita), Gemeinde im Kreis Harghita

 Dealu (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Dealu (Giurgiu), Dorf im Kreis Giurgiu
 Dealu (Suceava), Dorf im Kreis Suceava

Daneben existieren zahlreiche weitere Orte mit zusammengesetzten Namen, die mit Dealu beginnen.